Давид Гордон: Гордон, Давид (1826—1886) — журналист и редактор.
 Гордон, Давид Маркович (1863—1931) — врач, владелец таганрогской водолечебницы (ныне — Областная физиотерапевтическая больница).